Крутой Овраг — название населённых пунктов в России:
 Крутой Овраг — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Крутой Овраг — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Крутой Овраг — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Крутой Овраг — деревня в Ростовском районе Ярославской области.